VLG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Villa Gesell (Argentina)
 .vlg – estensione informatica 
 VLG Publishing – compagnia che produce giochi elettronici

Sigle
 Venture Life Group – gruppo che gestisce la Venture Life, azienda che distribuisce prodotti per il self-care